Condamine eller La Condamine kan syfta på:

 Condamine, Ain -  en kommun i departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrike, 
 Condamine, Jura - en kommun i departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, Frankrike,  
 La Condamine-Châtelard -  en kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrike, 
 La Condamine - en stadsdel i Monaco, 
 Cime de la Condamine - bergstopp, 2940 m ö.h., i Hautes-Alpes, Frankrike,